Pedro de Cardona puede referirse a:

 Pedro de Cardona, arzobispo de Toledo (España) en 1181 y cardenal;
 Pedro de Cardona, obispo de Lérida (España) en 1407-1411;
 Pedro Folc de Cardona (†1530), obispo de Urgel (España) y copríncipe de Andorra en 1472-1515, arzobispo de Tarragona en 1515-1530 y virrey de Cataluña en 1521-1523.